Орго́золо (, ) — коммуна в Италии, располагается в регионе Сардиния, подчиняется административному центру Нуоро.

Население составляет 4418 человек (на 31 декабря 2010), плотность населения составляет 19,75 чел./км². Занимает площадь 223,66 км². Почтовый индекс — 8027. Телефонный код — 0784.

В коммуне 7 августа особо празднуется Успение Пресвятой Богородицы. Покровителем коммуны почитается святой апостол Пётр, празднование 29 июня.

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта